Бийи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Варен-сюр-Алье. Округ коммуны — Виши.

Код INSEE коммуны — 03029.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 840 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 566 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 409 были экономически активными, 157 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 409 активных работали 371 человек (199 мужчин и 172 женщины), безработных было 38 (14 мужчин и 24 женщины). Среди 157 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 72 — пенсионерами, 45 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Бийи (XIII век)
 Церковь Бийи (склеп XI и XII веков)

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье